В Смоленской области:
Старшевка — деревня в Ельнинском районе.
Старшевка — деревня в Шумячском районе.